Helen Clarke peut désigner:

  (1846-1923), actrice écossaise-américaine ;
  (1860-1926), critique littéraire américaine ;
  (né en 1971), gardienne de but de hockey sur gazon néo-zélandaise.

Voir aussi 
 

Clarke, Helen